Alk steht für:

 Albatross (Schiff, 1920), ursprünglich Albatros, zwischenzeitlich Alk genannt, war ein Segelschiff, das 1920 von der staatlichen Schiffswerft in Amsterdam (Niederlande) gebaut wurde
 Alkenvögel, eine Familie der Vogelordnung Regenpfeiferartige
 Abkürzung für einen ausgestorbenen, flugunfähigen Seevogel, siehe Riesenalk
 Alkohol, als umgangssprachliche Abkürzung
 Schnellboot der Bundesmarine, siehe Jaguar-Klasse 
Flugkörperschnellboot der Deutschen Marine, siehe Tiger-Klasse 
 Torpedoboot der österreichisch-ungarischen Kaiman-Klasse

Alḱ steht für:

 Alḱ, in der armenischen Mythologie böse Geister „mit gräßlichen Frauengesichtern“, die zur Gruppe der Devs gehören

ALK steht als Abkürzung für:

 Albanischer Lek, die alte albanische Währung nach ISO 4217 
 Albula-Landwasser Kraftwerke AG, eine Schweizer Kraftwerksgesellschaft, Sitz in Filisur, Kanton Graubünden
 Alföld-Linearkeramik, eine früh- bzw. mittelneolithische archäologische Kultur
 Altlastenkataster, ein umfassendes Register, das Altlasten und altlastverdächtige Flächen erfasst
 Anaplastic Lymphoma Kinase, eine Rezeptor-Tyrosinkinase
 Automatisierte Liegenschaftskarte (in Bayern Digitale Flurkarte, kurz DFK), der digitale Nachfolger der analogen Liegenschaftskarte/Flurkarte, Liegenschaftskarte/Stadtgrundkarte und Liegenschaftskarte/Schätzungskarte in den Katasterämtern Deutschlands
 SriLankan Airlines (bis 1999 Air Lanka), eine sri-lankische Fluggesellschaft, Sitz in Katunayake nach dem ICAO-Code 

Siehe auch:

ALK